Electron capture detector, een in de gaschromatografie gebruikte detector voor het aantonen van atomen en moleculen
 Elektronisch cliëntendossier, een middel waarmee bedrijven in de gehandicaptenzorg, verpleging en thuiszorg gegevens bijhouden over hun cliënten
 Economische Controledienst, tegenwoordig deel van de FIOD, tot 1999 een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken